Черепашки могут означать:

 Черепашки
 Черепахи
 Черепашки-ниндзя
 Черепашки-ниндзя (значения)